Farensted kan henvise til
 Farensted Sogn, et sogn i Sydslesvig
 Nørre Farensted, en bydel i Bøglund Kommune
 Sønder Farensted, en kommune i Slesvig-Flensborg kreds